

Patronyme 

 Les Sandi, famille patricienne de Venise.
 Federico Sandi (1989-), pilote de moto italien.
 Sam Sandi (1885-1937), lutteur professionnel polonais d'origine camerounaise ,et insurgé de la Grande Pologne.

Prénom